Toto je seznam obcí v departementu Ille-et-Vilaine ve Francii, jichž je celkem 353:

Reference

Externí odkazy 
 

 
Ille-et-Vilaine